Vortex é um single da banda de visual kei japonesa the GazettE. Foi lançado em 25 de maio de 2011 em duas edições. A primeira, Optical Impression, inclui as músicas "Vortex" e "Uncertain Sense" e um DVD com o videoclipe de Vortex e seu making-of. A segunda edição, Auditory Impression, vem com uma música bônus, "Break Me". O single alcançou a quinta posição nas paradas japonesas da Oricon.

Faixas

Optical Impression

Auditory Impression

Referências

Singles de 2011
Canções gravadas por The Gazette